Lenaerts est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Anneleen Lenaerts (1987-), harpiste belge
 Éric Lenaerts (1965-), dessinateur belge de bande dessinée
 Koen Lenaerts (1954-), un professeur belge en droit européen
 Yves Lenaerts (1983-), joueur belge de football